Symphonica – album George'a Michaela
 Symphonica – album Joego Lovano